Зона Европа/Африка — одна из трёх региональных зон в розыгрыше Кубка Дэвиса 2007 года. Состоит из 4-х групп.

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Подгруппа 1 
 Smash Tennis Academy, Каир, Египет, грунт
 9-13 мая

Две лучшие команды из каждой группы розыгрывают 2 путёвки в группу 2, а 2 худшие — 2 путёвки в группу 4.

 Ирландия и Египет поднимаются в группу 2.
 Сан-Марино и Исландия вылетают в группу 4.

Подгруппа 2 
 Avenir Sportif de la Marsa, Тунис, Тунис, грунт
 9-13 мая

Две лучшие команды из каждой группы розыгрывают 2 путёвки в группу 2, а 2 худшие — 2 путёвки в группу 4.

Уточнение: Зимбабве, Гана, и Маврикий определили худшего исходя из выигранных матчей во встречах в группе(1) и проценту выигранных сетов(2).

 ЮАР и Тунис поднимаются в группу 2.
 Мавритания и Намибия вылетают в группу 4.

Группа 4 
 Ереван, Армения, грунт
 6-12 августа

 Черногория, Армения, Ботсвана и Андорра поднимаются в группу 3.

Ссылки 
 Официальный сайт 

Регионы